Политическая партия «За Украину!» — политическая партия на Украине. Создана 9 октября 1999 года, официально зарегистрирована Министерством юстиции 4 мая 2000 года.

Руководство партии 
 Председатель партии «За Украину!» — Вячеслав Кириленко.
 Первый заместитель председателя партии «За Украину!» — Владимир Мойсик.
 Заместитель председателя партии «За Украину!» — Ксения Ляпина.
 Заместитель председателя партии «За Украину!» — Юрий Зубко.

История партии 
Дата создания партии «За Украину!» — 9 октября 1999 года. Первоначальное название партии — Партия социальной защиты (ПСЗ). Официально зарегистрирована 4 мая 2000 года. Партия социальной защиты была участником лишь одной избирательной кампании в Верховную раду Украины. На парламентских выборах 2006 года партия получила поддержку 0,05 % избирателей.

23 декабря 2008 года в Верховной Раде Украины была создана депутатская группа «За Украину!», в состав которой вошли 17 народных депутатов во главе с Вячеславом Кириленко.

21 февраля 2009 года в Киеве состоялось учредительный съезд общественного движения «За Украину!». В мероприятии приняли участие более 200 делегатов, среди которых — народные депутаты Украины, депутаты областных, районных и городских советов, представители общественности и деятели культуры.

19 декабря 2009 года лидер общественного движения и депутатской группы «За Украину!» Вячеслава Кириленко избран председателем партии «За Украину!». Первым заместителем председателя партии избран народный депутат Владимир Мойсик, заместителями — Ксения Ляпина и Юрий Зубко. Делегаты съезда избрали состав политического бюро партии, в которую вошли народные депутаты из депутатской группы «За Украину!», главы областных организаций, председатель Центральной ревизионной комиссии и секретарь Центрального исполнительного комитета.

В декабре 2011 года Арсений Яценюк подписал с Вячеславом Кириленко соглашение о совместной оппозиционной деятельности и объединении его партии «За Украину!» с «Фронтом перемен» после выборов.

Президентские выборы 2010 года 
Партия «За Украину!» приняла решение поддержать на президентских выборах 2010 года кандидатуру действующего Президента Украины Виктора Ющенко. Согласно результатам выборов Ющенко набрал 5,45 % голосов избирателей или 1 341 539 действительных голосов и во второй тур не прошел. Во втором туре партия не поддержала ни одного из двух кандидатов — ни Юлию Тимошенко, ни Виктора Януковича.

Региональные выборы 2010 года 
Партия «За Украину!» приняла участие в местных выборах 31 октября 2010 года. По их итогам партия представлена в Областных советах Сумской области (2 мандата), Волынской области (1 мандат) и Ивано-Франковской области (1 мандат). Все кандидаты от партии были избраны по одномандатным округам.

Парламентские выборы 2012 года 
В апреле 2012 года, шесть оппозиционных партий договорились о совместном участии в парламентских выборах 2012 года на базе партии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко — Всеукраинского объединения «Батькивщина». В объединенную оппозицию вошли партии Батькивщина, Фронт перемен, Народный рух Украины, Народная самооборона, «За Украину!» и Реформы и порядок.

20 июня 2012 года было объявлено, что в состав объединённой оппозиции «Батькивщина» входит партия экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция».

Согласно результатам выборов Всеукраинское объединение «Батькивщина» получило голоса 25,54 % избирателей, 62 депутатских места по партийным спискам и 43 места по мажоритарным округам. Партия «За Украину!» получило представительство 4 депутатов в Верховной раде.

Объединение с «Народным фронтом» 
10 сентября 2014 года партия «За Украину!» вошла в состав новосозданной партии «Народный фронт», а её глава — Вячеслав Кириленко вошёл в состав политсовета «Народного фронта».

Примечания 

Политические партии по алфавиту
Исторические политические организации Украины